Paragordiidae  — семейство (или подсемейство Paragordiinae) паразитических червей из группы волосатиков (Chordodidae, Gordiida). Среднего и мелкого размера. От тёмно-коричневой до почти чёрной окраски. На головном конце неправильной формы выступы (тело к голове слабо сужается). Хвостовой конец у самок разделён на 3 или 4 лопасти, у самцов задняя часть двулопастная. Паразитируют на прямокрылых насекомых из семейств настоящие кузнечики (Tettigoniidae) и настоящие сверчки (Gryllidae).

Систематика  
Список родов по EOL, Itis и Nematomorpha.net. Блейдорн (Bleidorn et al., 2002) также предположил, что три таксона (Digordius, Progordius, и Pseudogordius), вероятно, синонимы четвёртого и старейшего по времени описания рода Paragordius).
 
  — Таджикистан
  — Таджикистан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Таджикистан
 
  — Танзания

Примечания

Ссылки 
 biolib.cz: subfamily Paragordiinae 
 Fauna Europaea: Paragordiinae 
 Hallan Catalog: Chordodidae

Волосатики
Паразиты насекомых